Вернаму (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Вернаму — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.